Джефф Ганнеман (англ. Jeff Hanneman) — гітарист та один із засновників американського треш-метал гурту Slayer.
 Лоґан Ганнеман — американський лижник.